Conconi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Conconi (* 1935), italienischer Amateur-Radrennfahrer, Sportwissenschaftler und Biochemiker
 Mauro Conconi (1815–1860), italienischer Maler

Siehe auch:
 Conconi-Test, sportwissenschaftlicher Test